VGD steht als Abkürzung für:

 Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e. V., 1913 in Marburg (Lahn) gegründet, vertritt die fachbezogenen Interessen der Geschichtslehrkräfte in der Bundesrepublik Deutschland
 Verhältnismäßiger General-Durchschnitt bei Mehrkampfvarianten im Billardsport
 Verkehrsgesellschaft Döbeln mbh
 Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH, gegründet 1995, ihr gehören die Industriebahn Nievenheim-Zons-Nievenheim und der StadtBus Dormagen an
 Verordnung vom 3. September 1997 über den Truppeneinsatz für den Grenzpolizeidienst in der Schweiz, siehe Grenzpolizeidienstverordnung
 Voiture à Grande Diffusion, ehemalige interne Bezeichnung des Citroën DS
 Volksgrenadier-Division, im Zweiten Weltkrieg

VGD